Astronomia: Nebulosa de reflexió, núvols de pols que simplement reflecteixen la llum d'una o diverses estrelles veïnes.
 Física: Reflexió, fenomen pel qual una ona incideix sobre una superfície i pren una altra direcció de propagació.
 Informàtica: Reflexió (informàtica), capacitat d'un programa d'examinar, i eventualment modificar, les seves estructures internes d'alt nivell durant la seva execució.
 Matemàtiques: Reflexió (matemàtiques), funció que transforma un objecte en la seva imatge especular.
 Psicologia: Reflexió o meditació, acció de centrar l'atenció sobre un fet o objecte per tal d'elaborar una idea sobre ell.